Доктор наук — учёная степень высшей ступени (после кандидата наук) в СССР, Российской Федерации, а также в ряде стран СНГ и в некоторых других странах.
 Доктор философии () — учёная степень многих зарубежных (и экс-СССР) стран. В зависимости от страны и дисциплины, может считаться эквивалентной или несколько выше советского и постсоветского кандидата наук, но ниже доктора наук; обычно принимается в соответствующих системах высшей/терминальной, однако в некоторых случаях возможно присвоение более высокой степени габилитированного доктора.

Докторские степени в других областях знания:
 Доктор естественных наук
 Доктор музыки
 Доктор делового администрирования
 Доктор богословия

См. также 
 Докторантура